Parola e utopia (Palavra e utopia) è un film del 2000 diretto da Manoel de Oliveira, presentato al 57º Festival di Venezia.

Il film è basato sulla vita del gesuita portoghese del XVII secolo António Vieira.

Collegamenti esterni
 

Film diretti da Manoel de Oliveira
Film biografici sui religiosi
Film ambientati nel XVII secolo